16t peut faire référence à :
 , un jeu vidéo sorti en 1991 sur , le modem de la  ;
 un disque microsillon tournant à 16 tours par minute.